M. May peut faire référence à:

Norm Nixon, basketteur américain
John Salley, basketteur américain

Voir également
Mr. June